Jiří Pešek (historyk)
 Jiří Pešek (piłkarz)